Эдвард Джозеф (Тед) Грин (; 23 марта 1940, Эриксдейл или Сен-Бонифас, Манитоба — 8 октября 2019) — канадский профессиональный хоккеист (защитник) и хоккейный тренер. Обладатель Кубка Стэнли (1972) с клубом «Бостон Брюинз», трёхкратный чемпион ВХА с клубами «Нью-Ингленд Уэйлерс» и «Виннипег Джетс», двукратный участник матчей всех звёзд НХЛ (1965, 1969). Обладатель пяти Кубков Стэнли в качестве помощника главного тренера клуба «Эдмонтон Ойлерз», главный тренер этого клуба в 1990—1993 годах. Член Зала спортивной славы Манитобы и Зала хоккейной славы Манитобы.

Биография 
На юношеском уровне Тед Грин выступал за одну из дочерних команд «Монреаль Канадиенс» — «Сен-Бонифас Канадиенс», игравшую в Юношеской хоккейной лиге Манитобы. Он провёл за этот клуб три полных сезона, в двух из них возглавив лигу по количеству штрафных минут и заработав прозвище Ужасный Тед (). Грин дважды участвовал в розыгрыше Мемориального кубка — главного трофея в канадском юношеском хоккее — и завоевал его в 1959 году в составе другого манитобского клуба «Виннипег Брейвз».

В июне 1960 года права на молодого защитника в рамках внутрилигового драфта приобрёл клуб НХЛ «Бостон Брюинз», поскольку «Монреаль» оставил его незащищённым. «Брюинз» обратили на него внимание, поскольку искали силового защитника в качестве замены для расстававшегося с клубом Ферни Фламана. Свой первый матч за «Бостон» Грин провёл в ноябре того же года, но до сезона 1961/62 продолжал играть в лигах младшего уровня. Только в новом сезоне он стал выступать за «Брюинз» постоянно.

В начале 1960-х годов «Бостон» играл плохо, и в первые пять сезонов с клубом Грин отметился главным образом жёсткой игрой, набирая в каждом из них более чем по 100 минут штрафного времени (несмотря на сломанную в первом же сезоне руку). По мере усиления клуба, однако, его способности как игрока стали более заметны, и в сезоне 1968/69 Грин уже попал во вторую сборную звёзд НХЛ, за год забросив 8 шайб и сделав 38 результативных передач.

В следующем сезоне, однако, Грину сыграть не довелось. В сентябре 1969 года в ходе выставочной игры в Оттаве между «Бостоном» и «Сент-Луисом» он устроил потасовку с игроком «Блюз» Уэйном Маки, и тот с размаха ударил его клюшкой по голове, раздробив череп. Врачи боролись за жизнь Грина три часа, затем он перенёс дополнительные операции из-за угрожающих жизни внутренних кровоизлияний и частичного паралича. В его череп была имплантирована металлическая пластина. Левая сторона тела хоккеиста была парализована, и предполагалось, что его карьера окончена. Он пропустил весь сезон 1969/70, но вернулся на лёд в мае 1970 года. Против них с Маки были возбуждены уголовные дела по обвинению в умышленном нанесении телесных повреждений, но оба игрока были оправданы, отделавшись штрафами и временными дисквалификациями.

В отсутствие Грина «Бостон» завоевал Кубок Стэнли, и товарищи по команде проголосовали за то, чтобы защитник получил полную долю от премиальных за победу. Его имя было также выгравировано на кубке вместе с именами остальных игроков клуба. Следующий сезон также стал одним из лучших в его индивидуальной карьере (42 очка по системе «гол плюс пас» в 78 играх), а в сезоне 1971/72 Грин уже действительно стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Бостона». Однако уже в 1972 году он перешёл в только что созданную Всемирную хоккейную ассоциацию, где ему был предложен более выгодный контракт.

Первые три сезона в ВХА Грин провёл с «Нью-Ингленд Уэйлерс», заняв пост капитана клуба и в первый же год завоевав с ним Кубок АВКО — аналог Кубка Стэнли в новой лиге. Затем он вернулся в Манитобу, подписав контракт с командой «Виннипег Джетс» и в следующие четыре сезона ещё дважды став чемпионом ВХА. Грин, игравший до травмы с непокрытой головой, остаток карьеры выступал в большом белом шлеме, ставшем его характерным атрибутом на льду.

Завершив игровую карьеру, Грин некоторое время тренировал любительскую хоккейную команду в Кармане (Манитоба), а затем предложил свои услуги бывшему одноклубнику Глену Сатеру, в то время тренировавшему «Эдмонтон Ойлерз». Сатер был впечатлён анализом, который Грин представил ему по всем соперникам «Эдмонтона», и тот был принят на работу помощником главного тренера. До 1990 года он оставался на этом посту, завоевав за это время с «Ойлерз» пять Кубков Стэнли. В 1990 году Грин стал одним из двух равноправных тренеров клуба, а в следующем году единолично занял пост главного тренера. Ему удалось в 1992 году вывести команду в финал конференции, однако на следующий год «Эдмонтон» не попал в плей-офф, и когда команда начала сезон 1993/94 с 21 поражением в 24 играх, Грин был уволен.

После нескольких лет перерыва Грин вернулся в «Ойлерз» в 1997 году на должность помощника главного тренера и после трёх сезонов перешёл на аналогичную должность в «Нью-Йорк Рейнджерс», с которыми оставался до 2004 года. После того, как в 1985 году его имя было включено в списки Зала хоккейной славы Манитобы, в 2003 году он стал также членом Зала спортивной славы Манитобы. Тед Грин умер во вторник, 8 октября 2019 года, в возрасте 79 лет.

Игровая статистика

Клубная карьера

Примечания

Ссылки 
 
 

Хоккейные защитники
Хоккеисты Канады
Игроки «Кингстон Фронтенакс» (1959—1963)
Игроки «Бостон Брюинз»
Игроки «Виннипег Джетс» (1972—1996)
Игроки «Хартфорд Уэйлерз»
Хоккейные тренеры Канады
Тренеры «Эдмонтон Ойлерз»
Обладатели Кубка Стэнли
Участники матчей всех звёзд НХЛ